|-
| 49501 Бассо (Basso)||||13 лютого 1999||Обсерваторія Беллатрікс||Джанлуко Масі
|-
| (49502) 1999 CK14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49503) 1999 CX16||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49504) 1999 CA17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49505) 1999 CF19||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49506) 1999 CE20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49507) 1999 CF20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49508) 1999 CG22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49509) 1999 CM22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49510) 1999 CX22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49511) 1999 CT25||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49512) 1999 CJ27||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49513) 1999 CK28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49514) 1999 CM31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49515) 1999 CP31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49516) 1999 CJ32||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49517) 1999 CK32||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49518) 1999 CN32||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49519) 1999 CU33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49520) 1999 CX33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49521) 1999 CC36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49522) 1999 CK37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49523) 1999 CL38||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49524) 1999 CJ39||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49525) 1999 CO40||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49526) 1999 CP40||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49527) 1999 CR44||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49528) 1999 CN46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49529) 1999 CF48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49530) 1999 CC50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49531) 1999 CR51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49532) 1999 CJ54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49533) 1999 CN54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49534) 1999 CO56||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49535) 1999 CB57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49536) 1999 CS60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49537) 1999 CY60||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49538) 1999 CH61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49539) 1999 CQ62||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49540) 1999 CU63||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49541) 1999 CO66||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49542) 1999 CT70||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49543) 1999 CD76||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49544) 1999 CA77||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49545) 1999 CJ77||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49546) 1999 CG79||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49547) 1999 CY82||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49548) 1999 CP83||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49549) 1999 CL84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49550) 1999 CO84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49551) 1999 CV84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49552) 1999 CF85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49553) 1999 CB87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49554) 1999 CG87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49555) 1999 CK88||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49556) 1999 CJ91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49557) 1999 CQ91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49558) 1999 CN92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49559) 1999 CU92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49560) 1999 CQ93||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49561) 1999 CA98||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49562) 1999 CF100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49563) 1999 CQ100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49564) 1999 CN103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49565) 1999 CK104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49566) 1999 CM106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49567) 1999 CP107||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49568) 1999 CT107||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49569) 1999 CH109||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49570) 1999 CQ110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49571) 1999 CA113||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49572) 1999 CE114||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49573) 1999 CB118||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49574) 1999 CO119||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49575) 1999 CX119||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49576) 1999 CN121||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49577) 1999 CB124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49578) 1999 CD124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49579) 1999 CL124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49580) 1999 CL126||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49581) 1999 CO127||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49582) 1999 CB128||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49583) 1999 CU132||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49584) 1999 CE133||||7 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49585) 1999 CO137||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49586) 1999 CD138||||11 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49587) 1999 CL145||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49588) 1999 CJ149||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49589) 1999 CQ149||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49590) 1999 DZ1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (49591) 1999 DO2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49592) 1999 DD7||||25 лютого 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (49593) 1999 DX7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49594) 1999 EM13||||10 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49595) 1999 FG||1999 FG||16 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (49596) 1999 FT4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49597) 1999 FY12||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49598) 1999 FU17||||23 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49599) 1999 FM18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49600) 1999 FN18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

49500